A 882-es busz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, mely Újpest-Városkapu autóbusz-állomást és Visegrádot köti össze. Kísérleti jelleggel 2017. június 16-ától szeptember 3-áig hétvégenként éjszaka is közlekedett egy busz Budapesttől Visegrádig, majd vissza Szentendréig.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Budapest, Újpest-Városkapu(XIII. kerület)végállomás||39
|align=left|
|-
|1|| Budapest, Tungsram||38
|align=left|
|-
|2|| Budapest, Fóti út||37
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Budapest–Budakalász közigazgatási határa
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Budakalász–Szentendre közigazgatási határa
|-
|3|| Szentendre, Papírgyár||36
|align=left|
|-
|4|| Szentendre, Egyetem||35
|align=left|
|-
|5|| Szentendre, autóbusz-állomás||34
|align=left|
|-
|6|| Szentendre, Római kőtár||33
|align=left|
|-
|7|| Szentendre, Bükkös patak||32
|align=left|
|-
|8|| Szentendre, Izbégi elágazás||31
|align=left|
|-
|9|| Szentendre, Pismány ABC||30
|align=left|
|-
|10|| Szentendre, Danubius szálló||29
|align=left|
|-
|11|| ||28
|align=left|
|-
|12|| Szentendre, Horgony utca||27
|align=left|
|-
|13|| Szentendre, Barackvirág utca||26
|align=left|
|-
|14|| Szentendre, szigetmonostori rév||25
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Szentendre–Leányfalu közigazgatási határa
|-
|15|| Leányfalu, Akácos út||24
|align=left|
|-
|16|| Leányfalu, Boldogtanyai út||23
|align=left|
|-
|17|| Leányfalu, Erkel Ferenc utca||22
|align=left|
|-
|18|| Leányfalu, pócsmegyeri rév||21
|align=left|
|-
|19|| Leányfalu, Alszeghy Kálmán tér||20
|align=left|
|-
|20|| Leányfalu, Seres utca||19
|align=left|
|-
|21|| Leányfalu, Tavasz utca||18
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Leányfalu–Tahitótfalu közigazgatási határa
|-
|22|| Tahitótfalu, Újtelep||17
|align=left|
|-
|23|| Tahitótfalu, MTA üdülő||16
|align=left|
|-
|24|| Tahitótfalu, Hídfő||15
|align=left|
|-
|25|| Tahitótfalu, Gesztenye sor||14
|align=left|
|-
|26|| Tahitótfalu, FŐKERT||13
|align=left|
|-
|27|| Tahitótfalu, Váradok||12
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Tahitótfalu–Dunabogdány közigazgatási határa
|-
|28|| Dunabogdány, Kőbánya||11
|align=left|
|-
|29|| Dunabogdány, községháza||10
|align=left|
|-
|30|| Dunabogdány, patak||9
|align=left|
|-
|31|| Dunabogdány, Gyermeküdülő||8
|align=left|
|-
|32|| Dunabogdány, Kőkereszt dűlő||7
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Dunabogdány–Visegrád közigazgatási határa
|-
|33|| Visegrád-Szentgyörgypuszta||6
|align=left|
|-
|34|| Visegrád, Szociálisotthon||5
|align=left|
|-
|35|| Visegrád, Várkert||4
|align=left|
|-
|36|| Visegrád, Hajóállomás||3
|align=left|
|-
|37|| Visegrád, Királyi Palota||2
|align=left|
|-
|38|| Visegrád, nagymarosi rév||1
|align=left|
|-
|39|| Visegrád, Újtelepvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Szentendre autóbuszvonalai
Tahitótfalu
Visegrád